VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Trasporti - comunicazioni - marina mercantile della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Istruzione e belle arti della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana